Сэр Эллис Эммануэль Инносент Кларк (; 28 декабря 1917, Порт-оф-Спейн , колония Тринидад и Тобаго — 30 декабря 2010) — тринидадский государственный и политический деятель, первый президент Тринидад и Тобаго (1976—1987), последний генерал-губернатор Тринидада и Тобаго (1972—1976).

Биография 
В 1941 г. окончил Университетский колледж Лондонского университета со степенью бакалавра права. Вернувшись на родину, занимался адвокатской практикой в компании Gray’s Inn (1941—1954). Был одним из авторов конституции Тринидада и Тобаго, после получения страной независимости (1962).

 1954—1956 гг. — генеральный солиситор (главный прокурор), а затем заместитель министра по делам колоний,
 1957—1962 гг. — генеральный прокурор Федерации Вест-Индии,
 1962—1968 гг. — постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН и посол в США, посол в Канаде и Мексике (по совместительству).
 1968—1973 гг. — председатель авиакомпании West Indies Airways,
 1972—1973 гг. — генерал-губернатор Тринидада и Тобаго.

В августе 1976 г. Тринидад и Тобаго был провозглашен республикой и Кларк был единогласно избран первым президентом страны коллегией выборщиков, в которую вошли члены обеих палат парламента. В 1987 г. он переизбран на второй срок. Разногласия с правительством партии Национальный альянс для реконструкции не позволили политику баллотироваться на третий президентский срок.

В 1972 г. королевой Елизаветой II был возведен в рыцарское достоинство.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20110102205255/http://www.trinidadexpress.com/news/SIR_ELLIS_IS_DEAD-112698464.html
 http://www.newsday.co.tt/news/0,133297.html 

Выпускники Университетского колледжа Лондона
Президенты Тринидада и Тобаго
Генерал-губернаторы Тринидада и Тобаго
Постоянные представители Тринидада и Тобаго при ООН
Послы Тринидада и Тобаго в США
Верховные комиссары Тринидада и Тобаго в Канаде
Послы Тринидада и Тобаго в Мексике
Рыцари-бакалавры